Voedsel
 Voedingsstof
 Voeding (elektronica), onderdeel voor het leveren van spanningen en stromen in een elektrisch systeem
 Computervoeding, specifiek een computervoeding

Zie ook
 Borstvoeding